Двигатель — многозначный термин:

Двигатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую. 

 Двигатель — деревня в Воткинском районе Удмуртской республики, в пригороде Воткинска. 
 «Двигатель» — научно-технический журнал.

 Предприятия
 «Двигатель» — завод в Таллине, Эстония.
 «Двигатель» — инновационная фирма в Томске, Россия.

Примечания